Juho Karppinen – fiński wioślarz
 Klaes Karppinen – fiński biegacz narciarski
 Pertti Karppinen – fiński wioślarz
 Sami Kristian Karppinen – fiński perkusista, muzyk

Fińskie nazwiska